SC II steht für:
 StarCraft II, Computerspiel-Trilogie
 Arado SC II, deutsches Schulflugzeug der 1920er Jahre

Abkürzung